Угло́во — название населённых пунктов в России:

 Углово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Углово — местечко в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области
 Углово — деревня в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области
 Углово — посёлок в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.